Marzenin peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Marzenin, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Marzenin, un village dans la voïvodie de Łódź
 Marzenin, un village dans la voïvodie de Lubusz